Бачигалупо () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  Бачигалупо, Валерио (1924 — 1949) — итальянский футболист.
  (1744 — 1821) — итальянский художник.
 Бачигалупо, Манлио (1908 — 1977) — итальянский футболист.
  (1916 — 1965) — перуанский велосипедист.
  (род. 1947) — итальянский режиссёр, переводчик, эссеист, литературный крити.
  (род. 1924) — аргентинский ботаник.
  (1837 — 1904) — итальянский поэт и драматург.
  (1908 — 1979) — итальянский пловец.
  (1914 — ?) — перуанский баскетболист.
  — американский лакроссер.